Открытый чемпионат Австрии по теннису 2010 — 66-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в австрийском городе Кицбюэль, и являющегося частью Мирового Тура ATP Challenger в рамках базовой категории турниров серии.

Соревнование прошло со 2 по 8 августа.

Прошлогодние победители:
 Одиночный разряд —  Гильермо Гарсия-Лопес
 Парный разряд —  Марсело Мело /  Андре Са

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Итальянец выигрывает кицбюэльский турнир впервые с 1975 года.

Парный разряд

Факты 
 Представитель Нидерландов побежает на турнире впервые с 1998 года.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Открытый чемпионат Австрии
 Мировой тур ATP Challenger
 Портал: Теннис

Австрия
Теннис
Август 2010 года
2010